Сен-Бенуа:

 Сен-Бенуа — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Сен-Бенуа — коммуна во Франции, департамент Вьенна.
 Сен-Бенуа — коммуна во Франции, департамент Од.
 Сен-Бенуа — коммуна во Франции, департамент Реюньон.
 Сен-Бенуа — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Реюньон.
 Сен-Бенуа — коммуна во Франции, департамент Эн.

См. также 
 Сен-Бенуа-д’Эберто
 Сен-Бенуа-дю-Со — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, округ Ле-Блан
 Сен-Бенуа-дю-Со — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Эндр